Абабух (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 54,3 км². Население — 77 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Известен с XIII в.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ababuj en teruel.org (servicios e imágenes)
 Foro de Ababuj

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля